Васюганская наклонная пластовоаккумулятивная равнина (Васюга́нье) — равнина в Западной Сибири, часть Западно-Сибирской равнины, находится в пределах Томской, Новосибирской и Омской областей, в междуречье Оби и Иртыша.

Равнина понижается к северу, абсолютные высоты варьируются от 100 до 166 м.

Территория сильно заболочена, здесь расположено одно из самых больших болот в мире — Васюганское, из которого берут начало множество рек, в частности: Ава, Бакчар, Большой Юган, Васюган, Демьянка, Икса, Кенга, Нюролька, Малый Тартас, Тартас, Малый Юган, Омь, Парабель, Парбиг, Тара, Туй, Уй, Чая, Чертала, Чижапка, Чузик, Шегарка, Шиш.

С 2018 работает заповедник «Васюганский».

Ископаемые: нефть, природный газ, торф, железная руда.

С точки зрения спортивного туризма маршруты по Васюганской равнине возможны в лыжном туризме.

Примечания

Литература 
 Евсеева Н. С. География Томской области (Природные условия и ресурсы). Томск, 2001. 223 с ISBN 5-7511-1930-X

Равнины России
Западно-Сибирская равнина
Западная Сибирь
Рельеф Новосибирской области
География Омской области
География Томской области